Partidul Identitate și Democrație (anterior Mișcarea pentru o Europă a Națiunilor și Libertăților), prescurtat ID Party, este o alianță a partidelor politice europene naționaliste, eurosceptice, de dreapta sau extremă dreapta. A fost fondat fondat în anul 2014 și face parte din grupul Europa Națiunilor și Libertății (ENL) în Parlamentul European.

Partide componente 
Din Alianța Mișcarea pentru o Europă a Națiunilor și Libertăților făceau parte următoarele partidele europene:

Alte partide 
Partidul pentru Libertate din Olanda (PVV), Partidul Finlandezilor (PS), Partidul Popular Danez (DF) și Alternativa pentru Germania (AFD), deși nu sunt membri ai PID, fac parte din grupul său politic din Parlamentul European, ID.

Note

Legături externe 
 Site Oficial

Fondări în 2014
Partide politice europene
Partide eurosceptice
Partide politice naționaliste
Partide conservatoare din Europa
Partide de extremă dreaptă